Dette er en liste over mareområderne (ental mare, flertal maria, latin for hav) på Månen. Listen omfatter også det ene oceanus (verdenshav) og de landskabstræk, som har betegnelserne lacus (sø), palus (sump) og sinus (bugt). Områderne har intet med vand at gøre men er plateaubasalter.
Mange af de latinske navne på Månens mareområder skyldes den italienske astronom og geograf Giambattista Riccioli, der i 1651 udgav værket Almagestum novum astronomiam veterem novamque complectens sammen med Francesco Maria Grimaldi. Mere end 200 navne på landskabstræk på Månen skyldes ham..

Have og oceaner 

Et område på Månens bagside blev en kort tid fejlagtigt identificeret som et mare og fik navnet Mare Desiderii (Drømmenes Hav). Det anerkendes ikke længere. Andre tidligere maria er:

 Mare Parvum ("Det Lille Hav"), umiddelbart øst for Inghiramikrateret
 Mare Incognitum ("Det Ukendte Hav")
 Mare Novum ("Det Nye Hav"), nordøst for Plutarchkrateret
 Mare Struve ("Struves Hav"), nær Messalakrateret

En slette hedder Planitia Descensus — Nedstigningens Slette 7,1° N/64,4° V, her ligger Luna 9.

Lacus 
En tilsvarende gruppe landskabstræk på måneoverfladen er lacus (ental lacus, latin for "sø"), som er mindre basaltiske sletter, men som er af tilsvarende oprindelse:

Sinus og Paludes 

Andre grupper af tilsvarende landskabstræk er sinus (ental sinus, latin for "bugt") og paludes (ental palus, latin for "sump"):

Visse kilder medregner også et Palus Nebularum ("Tågernes Sump"), som ligger på de selenografiske koordinater 38,0° N, 1,0° Ø. Navngivningen af denne formation er imidlertid ikke officielt godkendt af den Internationale Astronomiske Union (IAU).

Kilder 

 L. E. Andersson og Ewen A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature (NASAs katalog over månenomenklatur), NASA RP-1097, 1982, uden ISBN. 
 Ben Bussey og Paul Spudis, The Clementine Atlas of the Moon (Clementines måneatlas), Cambridge University Press, 2004, . 
 Antonín Rükl, Atlas of the Moon (Måneatlas), Kalmbach Books, 1990, . 
 Ewen A. Whitaker, Mapping and Naming the Moon (Kortlægning og navngivning af Månen), Cambridge University Press, 1999, .

Se også 
 Liste over bjerge på Månen
 Liste over dale på Månen
 Liste over kratere på Månen
 Liste over landskabsformationer på Månen
 Månens have som emne for et kunstværk, se: Astrid Gjesing
 Selenografi

Eksterne henvisninger 
 NASAs måneatlas  
 Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon 
 USGS: Månenomenklatur 
 USGS: Månenomenklatur: Mare 
 USGS: Månenomenklatur: Oceanus 
 USGS: Månenomenklatur: Lacus 
 USGS: Månenomenklatur: Palus 
 USGS: Månenomenklatur: Sinus